Il doppio del torneo di tennis Pittsburgh Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Christiane Jolissaint e Marcella Mesker che hanno battuto in finale Anna Maria Fernández e Trey Lewis 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (quarti di finale)

 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (semifinali)
 Beverly Mould /  Elizabeth Smylie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pittsburgh Open 1984